Агамалов — фамилия.

Известные носители:

 Агамалов, Ариф Меликага оглы (1928—2006) — азербайджанский художник, Заслуженный художник Азербайджана (1992).
 Агамалов, Рубен Амбарцумович (1905—1982) — советский разведчик, заместитель начальника Управления «С» КГБ СССР, полковник государственной безопасности.